Benedetto Aloisi Masella (1879–1970), Italiaans geestelijke
 Gaetano Aloisi Masella (1826–1902), Italiaans geestelijke
 John Aloisi (1976), Australisch voetballer
 Ross Aloisi (1973), Australisch voetballer